В Грузії, після нової адміністративної реформи, на 2008 рік нараховується 62 міста:
 52 в самій Грузії
 7 в Абхазії
 2 в Аджарії
 1 в Південній Осетії

Міста

Даба

Примітки

Посилання 
 Statistisches Amt Georgiens (en)
 World Gazetteer — Aktuelle Einwohnerzahlen der Städte Georgiens
 City Population — Historische Einwohnerzahlen der Städte Georgiens

 
Списки:Грузія
Грузія